Blood Fire Death — четвёртый студийный альбом шведской группы Bathory, выпущенный 8 октября 1988 года на лейбле . Альбом состоит в основном из блэк-метала, но содержит первые отголоски викинг-метала.

В 2009 году IGN включил Blood Fire Death в список «10 великих блэк-металлических альбомов».

Об альбоме 
Текст песни «For All Those Who Died» был взят из стихотворения Эрики Йонг, впервые опубликованного в её книге «Witches» (1981), а первые три четверостишья песни «A Fine Day to Die» взяты из «Песни Кассильды» Роберта У. Чемберса «Король в жёлтом».

Обложка взята с картины Петера Николая Арбо «Дикая охота Одина» (1872). Во вступительном треке «Odens Ride over Nordland» используется мотив Дикой охоты. Blood Fire Death закрепил этот мотив в метал-культуре.

Список композиций

Участники записи 
 Quorthon — гитара, вокал
 Kothaar — бас
 Vvornth — ударные

Примечания 

Альбомы Bathory